Grupp 5 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 (Uefa) var en av åtta Uefa-kvalificeringsgrupper till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 och som spelades mellan 19 september 2009 och 25 augusti 2010. I gruppen spelade England, Malta, Spanien, Turkiet och Österrike. England vann gruppen och gick vidare till playoff spel där de fick möta Schweiz.

Tabell
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Lag
!width=30 |SM
!width=30 |V
!width=30 |O
!width=30 |F
!width=30 |GM
!width=30 |IM
!width=30 |MSK
!width=30 |P
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:left;" |  || 8 || 7 || 1 || 0 || 30 || 2 || +28 || 22
|-
|style="text-align:left;" |  Spanien || 8 || 6 || 1 || 1 || 37 || 4 || +33 || 19
|-
|style="text-align:left;" |  Österrike || 8 || 3 || 1 || 4 || 14 || 12 || +2 || 10
|-
|style="text-align:left;" |  Turkiet || 8 || 2 || 1 || 5 || 10 || 23 || -13 || 7
|-
|style="text-align:left;" |  Malta || 8 || 0 || 0 || 8 || 1 || 51 || -50 || 0
|}

Resultat

Externa länkar
 VM-kvalgrupp 5 på Uefa:s hemsida

Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
2009 i Europa
2010 i Europa